Bobby Hachey (1932-2006), musicien et acteur canadien ;
Isabelle Hachey, journaliste canadienne ;
Joseph Bennet Hachey (1877-1953), marchand et homme politique canadien.

Voir aussi 

Patronyme canadien